Андре́й Муравьёв:
 Муравьёв, Андрей Анатольевич (род. 1974) — российский предприниматель.
 Муравьёв, Андрей Николаевич (1806—1874) — камергер российского императорского двора, духовный писатель.